Gamba může být:

Gamba (Gabon), přístav v Gabonu
Gamba County, územně-správní jednotka v Tibetu
Gamba (Kalifornie), sídlo v Kalifornii v USA
Viola da gamba, smyčcový hudební nástroj, předchůdce dnešní violy
Gamba Osaka, japonský fotbalový tým
Gamba (příjmení), české příjmení